Schoep ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Schoep (1881–1966), belgischer Geograph, Mineraloge, Geologe und Kristallograph
 Jeffrey Schoep (* 1974), US-amerikanischer Neonazi und Führer des National Socialist Movement